Камаганский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Камаганский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Камаганский сельсовет — в Куртамышском районе Курганской области.